Serierse ist der Name von

 Koos Serierse (1936–2017), niederländischer Jazzmusiker
 Marcel Serierse (* 1962), niederländischer Schlagzeuger
 Anna Serierse (* 1993), niederländische Jazzsängerin